Шестигранник, або гексаедр — геометричне тіло (багатогранник), що має шість граней.
 Шестигранник (шестигранний ключ) — одна з назв ключів для роботи з шестигранним шліцем.

Див. також 

 Шестикутник